Све́тлое — пресное озеро в Чебоксарском районе Чувашии (Россия).

Расположено  в 20 км северо-западнее посёлка Сосновка, в окружении соснового бора. В 1,5 км от озера протекает река Парат. Озеро имеет карстовое происхождение, овальной формы, несколько вытянутое с северо-востока на юго-запад.

Площадь озера — 13 га, длина — 500 м, ширина — 350 м, максимальная глубина — 16 м. До строительства Чебоксарского водохранилища максимальная глубина составляла 8,9 м (данные СевНИИИГиМ, 1967). Вода в озере исключительно чистая, без цвета и запаха. Прозрачность достигает 2 м. Температура поверхностного слоя 22 °C (июль 1996).

Водная растительность опоясывает берега озера полосой шириной до 10 м. Среди растительности преобладают тростник, рдест блестящий, рдест остролистный, рогоз узколистный, встречаются осока ложноситевидная, кипрей болотный, кубышка жёлтая, стрелолист, водокрас, белокрыльник, зюзник европейский, череда поникшая, сабельник болотный. В озере водятся несколько видов рыб: толстолобик, карп чешуйчатый, карась, линь, щука, ротан, плотва.

Здесь часто отдыхают и рыбачат жители Чувашии и Марий Эл.

Озеро Светлое с прилегающими лесами общей площадью 396 га имеет статус памятника природы республиканского значения.

Примечания

Литература 
 Озеро Светлое с прилегающими лесами// Особо охраняемые природные территории и объекты Чувашской Республики: Материалы к Единому пакету кадастровых сведений. — Чебоксары, 2004. — С. 308—311.
 Дубанов И. С. Озёра, реки, родники Чувашии. — Чебоксары, 2008.

Озёра Чувашии
Чебоксарский район
Памятники природы Чувашии
Карстовые озёра
Комплексные памятники природы
Бессточные озёра России